Gerrard ist der Familienname folgender Personen:

 Anthony Gerrard (* 1986), irischer Fußballspieler
 James Joseph Gerrard (1897–1991), US-amerikanischer römisch-katholischer Geistlicher, Weihbischof in Fall River
 Lisa Gerrard (* 1961), australische Musikerin und Sängerin
 Mark Gerrard (* 1982), australischer Rugby-Union-Spieler
 Nicci Gerrard (* 1958), britische Schriftstellerin
 Paul Gerrard (* 1973), englischer Fußballspieler und -trainer 
 Steven Gerrard (* 1980), englischer Fußballspieler
 Tandi Gerrard (* 1978), südafrikanische und britische Wasserspringerin
 Ted Gerrard (* 1933), britischer Radrennfahrer
 William Tyrer Gerrard (1831–1866), britischer Pflanzensammler und Botaniker 

Siehe auch:
 Garrard
 Gerard
 New Gerrard